Galovac, općina u Hrvatskoj
 Galovac (Bjelovar), naselje u sastavu Bjelovara
 Galovac (otok), nenaseljeni otočić kod mjesta Preko na Ugljanu
 Galovac (jezero), jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera